Guillaume Besse (né le  à Paris) est un joueur de hockey sur glace.

Récompenses
2 coupes Magnus avec les Dragons de Rouen dont il a été capitaine
1 trophée Marcel-Claret avec les Dragons de Rouen
1 trophée Charles-Ramsay

Carrière internationale
Il a représenté l'équipe de France. Il compte 39 sélections.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| Golden Knights de Clarkson|| NCAA|| 30|| 7|| 9|| 16|| 34||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1996-1997|| Golden Knights de Clarkson|| NCAA|| 35|| 11|| 10|| 21|| 24||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1997-1998|| Golden Knights de Clarkson|| NCAA|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1998-1999|| Stingers de l'Université Concordia|| SIC|| 19|| 6|| 11|| 17|| 63||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1999-2000|| Dragons de Rouen|| Ligue Magnus||39 ||22 ||20 ||42 ||32 || || || || ||
|- 
| 2000-2001||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||? ||20 ||21 ||41 ||? || || || || ||
|-
| 2001-2002||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||36 ||34 ||24 ||58 ||48 || || || || ||
|-
| 2002-2003||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||27 ||25 ||20 ||45 ||66 || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Caron & Guay de Pont-Rouge || LHSMQ|| 49|| 19|| 21|| 40|| 48|| 11|| 4|| 6|| 10|| 4
|- 
| 2004-2005||Dragons de Rouen||Ligue Magnus|| 28|| 15|| 14|| 29|| 36|| 12|| 4|| 3|| 7|| 43
|-
|2005-2006 || Caron et Guay de Trois-Rivières|| LNAH|| 54|| 32|| 40|| 72|| 81||7 ||3 ||6 ||9 ||0 
|-
|2006-2007 || Caron et Guay de Trois-Rivières|| LNAH|| 39|| 25|| 32|| 57|| 57|| 6||5 ||4 ||9 ||2 
|-
|2007-2008 || Radio X de Québec|| LNAH|| 45|| 16|| 30|| 46|| 49||5 ||1 ||2 ||3 ||8 
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Lois Jeans de Pont-Rouge || LNAH||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|CRS Express de Saint-Georges|| LNAH|| 31||7 || 17|| 24|| 18||4 ||1 ||3 ||4 ||4

Notes et références

Liens externes 

Naissance en janvier 1976
Naissance à Paris
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du Radio X de Québec
Joueur du Lois Jeans de Pont-Rouge
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Charles-Ramsay